Cape Fear est le nom d'un cap, d'un fleuve, d'une rivière, d'une ville et d'une ancienne colonie des États-Unis, tous les cinq situés en Caroline du Nord. Le nom a en outre été employé par deux fois comme titre de film.

Géographie et toponymie 

 Cape Fear est un cap s'avançant dans l'Atlantique depuis la Bald Head Island au large des côtes de Caroline du Nord au sud-est des États-Unis ;
 Le fleuve Cape Fear baigne le cap homonyme et draine les plus grandes vallées de Caroline du Nord ;
 La Northeast Cape Fear est une rivière, affluent du fleuve Cape Fear ;
 La colonie du Cape Fear fut l'un des premiers établissements durables d'Européens en Caroline du Nord, vers le milieu du .

Cinéma 

 Les Nerfs à vif (Cape Fear) est un film de Jack Lee Thompson sorti en 1962 ;
 Les Nerfs à vif (Cape Fear) est un film de Martin Scorsese sorti en 1991 et est le remake du premier.

Autres 

 Cape Fear, un peuple amérindien.